Ez egy országok és területek listája folyó fizetési mérlegük szerint, amerikai dollárba átszámolva.

Lásd még 
 Fizetési mérleg
 Országok GDP szerinti listája (PPP)
 Országok GDP szerinti listája (nominális)

Források 
 The World Factbook, CIA 

Nemzetközi kereskedelem
Folyo fizetesi merleg